Stefan Pasławski (1885-1956) – generał, wojewoda stanisławowski
 Stanisław Pasławski (?-1944) – ksiądz